Karas může být:

v biologii
 karas – rod ryb Carassius
 karas obecný
 karas stříbřitý
 karas zlatý

v geografii

 ǁKaras – jeden ze 14 regionů Namibie

letectví
 PZL.23 a PZL.43 Karaś – polské lehké bombaréry z období mezi světovými válkami

příjmení osob
 viz Karas (příjmení)

Podobné příjmení 
 Karásek

Externí odkazy